Blaue Lagune oder Blue Lagoon steht für:

 Blue Lagoon, deutsches Pop-/Dance-Projekt
 Blue Lagoon (Cocktail), Curaçao-Cocktail
 Blaue Lagune (Fertighauszentrum), ein Fertighauszentrum in Wiener Neudorf 

Orte:

 Bláa Lónið, Thermalfreibad auf Island
 Blaue Lagune (Malta), Lagune bei Comino, Malta
 Blaue-Lagune-Nationalpark, Nationalpark in den Kafueauen, Sambia
 Blue Lagoon (Moreton Island) Ein See auf Moreton Island, Australien
 Blue Lagoon Island, Insel in der Nähe von Nassau, Bahamas
 Blue Lagoon Local Nature Reserve, Reservat in Bletchley, Buckinghamshire, Vereinigtes Königreich
 Blaue Lagune (Twist), ein Badesee im Emsland 
 Blaue Lagune (Wachtendonk), ein Badesee mit Strandbad, Feriendorf, Campingplatz, Wasserski- und Kletteranlage im Kreis Kleve, NRW
 Lagune bei Ölüdeniz, Türkei

Fiktionale Werke:

 The Blue Lagoon (Roman), Roman von Henry De Vere Stacpoole aus dem Jahr 1908
 The Blue Lagoon (1923), britischer Film von W. Bowden und Dick Cruickshanks aus dem Jahr 1923
 Die blaue Lagune (1949), britischer Film von Frank Launder aus dem Jahr 1949
 Die blaue Lagune (1980), US-amerikanischer Film von Randal Kleiser aus dem Jahr 1980
 Rückkehr zur blauen Lagune, US-amerikanischer Film von William A. Graham aus dem Jahr 1991
 Blue Lagoon: Rettungslos verliebt, US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2012